Hagler steht für:

 Hagler (Sengsengebirge), Berg im Sengsengebirge
 Marvelous Marvin Hagler (1954–2021), US-amerikanischer Profiboxer